Вільне́в-сюр-Вер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 65 км на північний схід від Тулузи, 13 км на північний захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 242 осіб у працездатному віці (15-64 років) 190 були активні, 52 — неактивні (показник активності 78,5%, у 1999 році було 70,1%). З 190 активних працювала 171 особа (82 чоловіки та 89 жінок), безробітних було 19 (7 чоловіків та 12 жінок). Серед 52 неактивних 9 осіб було учнями чи студентами, 29 — пенсіонерами, 14 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 190 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 460,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Вільнев-сюр-Вер на сайті французького Національного інституту географії
 Вільнев-сюр-Вер на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільнев-сюр-Вер на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільнев-сюр-Вер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільнев-сюр-Вер на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн